Монферран, Огюст (1786—1858) — архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
 Монферран — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монферран-Савес — коммуна во Франции, департамент Жер.
  — мужской баскетбольный клуб.
  — женский баскетбольный клуб.